Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 4. Wahlperiode (1. Dezember 1958 bis 30. November 1962).

Präsidium 
 Präsident: Heinrich Zinnkann (SPD)
 Vizepräsidenten: Cuno Raabe (CDU) Willi Wittrock (SPD) Grete Kletke (FDP)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1958 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion Ludwig Bodenbender bis Januar 1959 Georg Buch Januar 1959 bis 30. März 1960 Willi Zinnkann 30. März 1960 bis 17. Oktober 1961 Rudi Arndt ab 17. Oktober 1961
 CDU-Fraktion Erich Großkopf
 FDP-Fraktion Wolfram Dörinkel bis 1. Oktober 1961 Erich Mix seit 1. Oktober 1961
 GB/BHE-Fraktion Frank Seiboth

Abgeordnete

Weblinks 
 Landtagswahl 1958: Amtliches Ergebnis und Gewählte; Korrektur (PDF)
 Ausschüsse 4. Wahlperiode (PDF; 284 kB)

 04